Isabella van Frankrijk (1348-1372), een dochter van koning Jan II van Frankrijk en Bonne van Luxemburg
Elisabeth van Frankrijk (1602-1644), koningin van Spanje door haar huwelijk met koning Filips IV van Spanje
Elisabeth van Frankrijk (1764-1794), de zus van de Franse koningen Lodewijk XVI, Lodewijk XVIII en Karel X